QPac — дебютный студийный альбом американского рэпера Quando Rondo. Он был выпущен 10 января 2020 года на лейблах Never Broke Again и Atlantic Records. Название отсылает к американскому рэперу 2Pac. Альбом содержит гостевые участия от 2 Chainz, A Boogie wit da Hoodie, Lil Durk, Luh Kel и Polo G. Он дебютировал под номером 22 в чарте Billboard 200.

Отзывы 

Агрегатор AllMusic сказал что «QPac более универсальный и продуманный продукт, нежели его великолепные, но иногда монотонные микстейпы».

Список композиций

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2020 года